Pyripnomyces är ett släkte av svampar. Pyripnomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyripnomyces